Диаграмма:

 Диаграмма — графическое представление данных, позволяющее быстро оценить соотношение нескольких величин.
 Диаграмма — в теории категорий, категорный аналог индексированного множества в теории множеств.
 Диаграмма в языке моделирования UML — наглядное представление некоей совокупности элементов модели в виде графа.

См. также